Káto Potamiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Káto Potamiá (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 
 Káto Potamiá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar